Амброзетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1944—2020) — итальянский математик.
  (1914—1929) — итальянская гимнастка.
  (род. 1973) — итальянский футболист и менеджер.
  (1811—1873) — итальянский предприниматель и политик.
  (1919—2012) — швейцарский музыкант.
  (род. 1941) — швейцарский музыкант.
  (1865—1917) — аргентинский археолог, этнограф и натуралист.